est la formule brute de plusieurs isomères.

 jatrophine, numéro CAS 

 Ester
 isocyanoéthanoate d'éthyle, numéro CAS 
 cyanoéthanoate d'éthyle, numéro CAS 
 isocyanométhyléthanoate de méthyle, numéro CAS 
 cyanométhyléthanoate de méthyle, numéro CAS 
 2-cyanopropanoate de méthyle, numéro CAS 
 3-cyanopropanoate de méthyle, numéro CAS 
 2-isocyanopropanoate de méthyle, numéro CAS 
 3-isocyanopropanoate de méthyle, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide 2-isocyanobutanoïque, numéro CAS 
 acide 2-cyanobutanoïque, numéro CAS 
 acide 3-isocyanobutanoïque, numéro CAS 
 acide 3-cyanobutanoïque, numéro CAS 
 acide 4-isocyanobutanoïque, numéro CAS 
 acide 4-cyanobutanoïque, numéro CAS 

 Cétone
 glutarimide ou pipéridine-2,6-dione, numéro CAS 
 1-méthylpyrrolidine-2,5-dione, numéro CAS 
 4-méthoxy-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, numéro CAS 

 Alcool
 1-méthyl-1H-pyrrole-3,4-diol, numéro CAS